Есеевка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа Саратова.

География 
Расположена на юго-западе Саратовского района, на берегу реки Волги. Расстояние до административного центра села Синенькие - 2 км, до областного центра составляет 51 км. С административным центром поселения деревня связана автодорогой с твёрдым покрытием. В Есеевке расположены три улицы: Волжская, Дачная, Огородная. Также к территории населённого пункта относятся территории восьми садовых некоммерческих товарищества. 

Климат в деревне умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Есеевке — 6,7 °C. Среднегодовая норма осадков — 410 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 22 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 42 мм.

Население 

На 1 января 2020 год в деревне проживало 12 человек, по национальному составу все русские.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки  
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района